Mulkey ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Mulkey (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Frederick W. Mulkey (1874–1924), US-amerikanischer Politiker
 Kim Mulkey (* 1962), US-amerikanische Basketballerin
 Phil Mulkey (1933–2022), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 William Oscar Mulkey (1871–1943), US-amerikanischer Politiker